Križni Vrh (gmina Mokronog-Trebelno)
 Križni Vrh (gmina Slovenska Bistrica)